Råndan kan syfta på:

 Råndan – alternativt namn på en å i centrala Härjedalen, se Rånden
 Råndan – ett kvinnligt skogsväsen, se Skogsrået